Contea di Benton o Benton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Benton (Arkansas)
 Contea di Benton (Indiana)
 Contea di Benton (Iowa)
 Contea di Benton (Minnesota)
 Contea di Benton (Mississippi)
 Contea di Benton (Missouri)
 Contea di Benton (Oregon)
 Contea di Benton (Tennessee)
 Contea di Benton (Washington)